Герцовский — славянская фамилия. Женская форма Герцовская.
 Герцовский, Аркадий Яковлевич (1904—1956) — начальник Первого спецотдела НКВД СССР, генерал-майор.
 Герцовская, Марина Михайловна (1953—2009) — российская художница.